Николай Цингер: Цингер, Николай Васильевич (1865—1923) — российский ботаник, профессор; занимался вопросами сельского хозяйства и лесоводства; лауреат Премии имени В. И. Ленина за 1928 год (посмертно); сын В. Я. Цингера.
 Цингер, Николай Яковлевич (1842—1918) — российский астроном, геодезист и картограф; профессор, член-корреспондент Санкт-Петербургской Академии Наук; генерал-лейтенант; один из руководителей Русского географического общества (1905—1917); младший брат В. Я. Цингера.